San Pedro de Guasayán, een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Guasayán (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero